De Grand Prix-wegrace van Valencia 2014 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 9 november 2014 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Álex Márquez werd gekroond tot Moto3-kampioen met een derde plaats tijdens de race, waarmee hij de winnende Jack Miller twee punten voorbleef in het kampioenschap. Dit zorgt voor een uniek feit, samen met Marc Márquez zijn zij de eerste broers die in hetzelfde jaar wereldkampioen werden in hun klasse.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Valencia